Black Beck ist der Name folgender Flüsse

im Lake District, Cumbria, England:
 Black Beck (Blumer Beck), Zufluss des Blumer Beck
 Black Beck (Esthwaite Water), Zufluss des Esthwaite Water
 Black Beck (Hagg Gill), Zufluss des Hagg Gill
 Black Beck (Red Pike), Zufluss des Mosedale Beck am Red Pike 
 Black Beck (Warnscale Beck), Abfluss des Blackbeck Tarn am Grey Knotts, Nebenfluss des Warnscale Beck

in Cumbria und dem County Durham:
 Black Beck (River Balder), ein Zufluss des River Balder